Amálie Zephyrine ze Salm-Kyrburgu (6. března 1760, Paříž – 17. října 1841, Sigmaringen) byla dcerou prince Filipa Josefa ze Salm-Kyrburgu a princezny Marie Terezy de Hornes, nejstarší dcery a dědičky knížete Maxmiliána z Hornes. Provdala se do rodu Hohenzollern-Sigmaringen a je považována za "zachránkyni" Hohenzollernů.

Mládí 
Amálie se narodila a vyrůstala v Paříži, přestože sídlo Salm-Kyrburgů bylo město Kirn v Porýní-Falci. Byla osmým dítětem svých rodičů a pokřtěna byla v kostele svatého Sulpicia v Paříži.

Na žádost rodičů se v roce 1782 jako dvaadvacetiletá provdala za erbprinze Antonína Aloise Hohenzollern-Sigmaringen. Její nový domov ve městě Sigmaringen se jí však nelíbil a tři týdny po narození syna Karla se vrátila do rodné Paříže. Tam byl její bratr Fridrich III. zaneprázdněn stavbou Hôtelu de Salm, který sloužil jako pařížské sídlo rodiny Salm-Karburg a jako shromaždiště členů vysoké šlechty.

Francouzská revoluce 
Během francouzské revoluce byli její bratr a její milenec Alexandre de Beauharnais v roce 1794 popraveni gilotinou a pohřbeni do hromadných hrobů. Amálie revoluci přežila a v roce 1797 využila svých konexí ke zjištění polohy hrobů, které byly před francouzskou veřejností skryty. Tajně koupila pozemek na rue de Picpus a nechala jej otevřít do zbytku zahrady, která se nazývá hřbitov Picpus.

Přestože byla šlechtična, udržela si dobré vztahy s četnými vlivnými osobnostmi revoluce, například s Charlesem Mauriceem de Talleyrand-Périgordem a dokonce s Joséphine de Beauharnais, vdovou po Amáliinu milenci a pozdější manželkou Napoleona Bonaparta.

O několik let později Amálie úspěšně využila svých kontaktů na Napoleonově dvoře k zprostředkování mediatizace rodů Hohenzollern-Sigmaringen a Hohenzollern-Hechingen. Stala se také poručnicí svého nezletilého synovce Fridricha IV. ze Salm-Kyrburgu, který se stal po otcově popravě v roce 1794 knížetem ze Salm-Kyrburgu.

Návrat do Sigmaringenu 

V roce 1808, po dvaceti letech v Paříži, se princezna vrátila do Sigmaringenu. Přestože její manžel stále žil a stále byli manželi, žili po zbytek života sice v přátelských vztazích, ale odděleně. Amálie žila nejdříve dva roky s přáteli, pak se v roce 1810 přestěhovala do budovy bývalého převorství Inzigkofen. Nakonec se přestěhovala do residence "Prinzenbau", kterou pro ni v Sigmaringenu postavil manžel.

Po její smrti ve věku 81 let její syn pojmenoval útes na břehu Dunaje v Sigmaringenu na její počest jménem „Amalienfels“. Její jméno a rodinný znak jsou vytesány do skály.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 6. března
Narození v roce 1760
Narození v Paříži
Úmrtí 17. října
Úmrtí v roce 1841
Úmrtí v Sigmaringenu
Hohenzollernsko-sigmaringenské princezny
Salmové
Ženy